No Trace – film del 1950 diretto da John Gilling
Sporlaust (No Trace) – film del 1998 diretto da Hilmar Oddsson
No Trace – episodio del 2010 della serie tv Square One